Тетануры  — клада тероподовых динозавров в составе группы аверостр, включающая птиц и все таксоны, более родственные им, чем цератозаврам. Все тетануры, за исключением базальных родов, входят в состав клады Orionides. В зависимости от того, какая топология принимается за верную, клада Orionides может подразделяться на карнозавров (Carnosauria) и целурозавров (Coelurosauria), либо на мегалозавроид (Megalosauroidea) и аветеропод (Avetheropoda), к последним из которых, в свою очередь, относят целурозавров и аллозавроид (Allosauroidea).  

Первые тетануры появляются в палеонтологической летописи в отложениях начала средней юры, возрастом около 190 млн лет, где представлены только скудными остатками. Сама группа могла возникнуть несколько раньше — в конце ранней юры. В средней юре тетануры распространились повсеместно. В ходе эволюции среди тетанур неоднократно независимо возникали крупные таксоны (закон Копа), в том числе самые большие тероподы. Линия, которая привела к птицам, в данном случае является исключением, поскольку её представители постоянно уменьшались в размерах.

Характеристика 

Клада Tetanurae была формально выделена Жаком Готье в 1986 году. Название таксона буквально переводится как «жёсткие хвосты» и относится к строению точки перехода, то есть области хвоста, где заканчивались боковые отростки и, вместе с ними, как предполагается, хвостово-бедренная мышца. Исходя из расположения отростков, у нептичьих тетанур имелась самая длинная среди теропод хвостово-бедренная мышца (), которая поддерживала хвост и ограничивала его гибкость. Увеличение хвостово-бедренной мышцы стало результатом тенденции к сокращению важности хвоста как части локомоторного модуля теропод, что имело значительные последствия для их локомоции и, в конечном итоге, эволюции птичьего полёта.

Готье (1986) выделяет следующие 17 синапоморфий, имевшихся у первых тетанур и унаследованных многими из их потомков:

 отсутствие клыковидных зубов в нижней челюсти (не определимо у беззубых таксонов);
 верхнечелюстное отверстие большое, расположено кзади (у птицехвостых отсутствует);
 анторбитальный зубной ряд (нет у беззубых таксонов; конвергенция с другими хищным архозавроморфами);
 расширенный на конце остистый отросток эпистрофея;
 точка перехода начинается ближе к проксимальной половине хвоста (нет у птиц, лишённых пигостиля);
 лопатка узкая, но расширенная на концах (обычно симметрично, но у тираннозавра расширение есть только с дистальной стороны);
 коракоид удлинённый и заострённый кзади;
 кисть достигает не менее 2/3 длины плеча вместе с предплечьем;
 базальная половина пястной кости I прижата к пястной кости II;
 основание пястной кости III на ладонной поверхности кисти расположено вентрально по отношению к остальной части кости;
 четвёртый палец кисти отсутствует после прохождения эмбриональной стадии (сообщалось возможное наличие его зачатков у эмбрионов птиц);
 на седалищной кости имеется обтураторный отросток (возможный гомолог нижнего отростка седалищной кости птиц);
 на лонном сочленении имеется дистальный «башмак»;
 бедренная кость с крыловидным малым трохантером;
 восходящий отросток таранной кости высокий и широкий, поверхностно расположенный;
 плюсневые кости II и IV принимают значительное участие в формировании голеностопного сустава, а плюсневая кость III зажата между ними в разной степени;
 плюсневая кость I относительно короткая.

Позже также были отмечены пневматизация черепа, относительная редукция малоберцовой кости в сравнении с большеберцовой и наличие горизонтального желобка на мыщелке таранной кости.

Систематика 

По первоначальному филогенетическому определению Готье (1986), к тетанурам относятся современные птицы (Aves) и все таксоны, более родственные им, чем цератозаврам (Ceratosauria). Теперь обычно используется более формальная версия этого определения, по которой тетануры — клада, включающая все таксоны, ближе родственные , чем цератозавру Ceratosaurus nasicornis. Таким образом, тетануры и цератозавры являются сестринскими таксонами и вместе взятые образуют кладу аверостр (Averostra sensu Ezcurra & Cuny, 2007), или Neotheropoda sensu Bakker, 1986. 

Все тетануры, кроме базальных родов, относятся к кладе Orionides. М. Т. Каррано и коллеги (2012), определили её следующим образом: наименьшая клада, включающая мегалозавра Megalosaurus bucklandii (мегалозавроид), аллозавра Allosaurus fragilis (аллозавроид) и домового воробья (целурозавр). К числу базальных тетанур, не входящих в состав Orionides, могут относиться Chuandongocoelurus, Pandoravenator и Monolophosaurus. 

Готье рассматривал в составе тетанур две основные подгруппы: карнозавры (Carnosauria) и целурозавры (Coelurosauria). Карнозавры в традиционном понимании являются полифилетической группой, в которую включали любых крупных теропод. Схожей точки зрения придерживался Готье, включая в их состав тираннозавроид, которые теперь считаются целурозаврами, независимо достигшими гигантских размеров.

В настоящее время сторонники монофилии карнозавров помимо отдельных родов включают в их состав только спинозаврид (Spinosauridae), мегалозаврид (Megalosauridae) и аллозавроид (первые два таксона могут объединяться в группу мегалозавроид, по Rauhut & Pol, 2019 являющуюся парафилетической), а также неустоявшегося положения Piatnitzkysauridae (мегалозавроиды, либо аллозавроиды). Многие авторы, однако, полагают, что аллозавроиды более родственны целурозаврам, чем мегалозавроидам; в таком случае выделение карнозавров оказывается не имеющим практического смысла. Аветероподы (Avetheropoda), или Neotetanurae (первое название имеет приоритет), определяются как наименьшая клада, включающая аллозавра Allosaurus fragilis (аллозавроид) и домового воробья (целурозавр). Выделение аветеропод оправдано только если аллозавроиды более близки к целурозаврам, чем к мегалозавроидам.

Филогения 
Филогенетическое положение тетанур может быть отражено следующей упрощённой кладограммой:

Спорное положение в пределах группы тетанур занимает клада Megaraptora, в разных исследованиях относимая к аллозавроидам семейства Neovenatoridae, к тираннозавроидам или к базальным целурозаврам.

Примечания

Литература

На русском языке

На английском языке 
 
 
 
 
 

Тероподы